SE steht als offiziell codierte bzw. gebrauchte Abkürzung für:

 Ecuador nach dem ICAO-Code
 Samoa Aviation, IATA-Code der ehemaligen Fluggesellschaft
 Schweden, als Landescode nach ISO 3166
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Schweden
 Secretaría de Economía, das Wirtschaftsministerium Mexikos
 Seleucid era (engl.), eine historische Zeitrechnung, siehe Seleukidische Ära
 Seltene Erkrankung, siehe Seltene Krankheit
 Sergipe, einen brasilianischen Bundesstaat (ISO-Code)
 Siemens-Einheit, eine veraltete physikalische Einheit, siehe Ohm
 Verschiedene Siliconphasen als stationäre Phasen in der Gaschromatographie
 Societas Europaea, Rechtsform für Aktiengesellschaften in der Europäischen Union
Société anonyme d’Exploitation de Chemins de Fer, eine belgische Gesellschaft für den Bau und Betrieb von Eisenbahnen
 South-East (engl.), eine Nebenhimmelsrichtung, siehe Südost
 Southeast (engl.), den Postbezirk Südost-London als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich
 Stadt-Express, eine Zuggattung der Deutschen Bahn
 Special Exempt, Regel für Tennisturniere
 in Materialschildern für Seide
auf einigen Stichen die Himmelsrichtung Norden ("Septentrio")

SE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Segeberg
 Großbritannien: Glasgow
 Norwegen: Haugesund in der Provinz Rogaland
 Österreich: Bezirk Steyr-Land
 Portugal: Distrikt Setúbal (nur für Lkw-Anhänger)
 Slowakei: Okres Senica
 Spanien: Provinz Sevilla (auslaufend)
 SE / СЭ, Mongolei: Selenge

Se steht als Symbol für:
 Selen, das chemische Element

Se steht außerdem für:
 Se (Musikinstrument)
 Se (Stamm), einen der sechs Stämme der Tibeter, siehe Sinmo
 Se (Lhozhag), Gemeinde des Kreises Lhozhag, Tibet, Volksrepublik China
 Se (Zither), historische chinesische Wölbbrettzither

se steht als offiziell codierte Abkürzung für:
 Nordsamische Sprache, als Sprachcode nach ISO 639-1

Siehe auch:
 Sé, portugiesische Ortsbezeichnungen
 Sè, Arrondissements in Benin
 Sê, Buchstabe des armenischen Alphabets
 .se, die Top-Level-Domain von Schweden
 S.E., Abkürzung des Titels Seine Exzellenz
 See (Begriffsklärung)
 Gruppe SE im Automobilsport
 Leopold Seeh

SE